

Камен () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Стражиця.
 Камен () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Добричка.
 Камен () — село в Сливенській області. Входить до складу общини Сливен.

Камен () — місто в Німеччині, в землі Північний Рейн-Вестфалія.

Камен (Гавличкув-Брод) ()
 Камен (Пельгржимов) ()
 Камен (Дечин) ()